Chaetacanthus är ett släkte av ringmaskar. Chaetacanthus ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Chaetacanthus